viperafélék
 Vipera (állatnem)
 vipera fegyver
 Vipera (Csillagközi romboló) 
 Vipera (Marvel Comics) 
 Vipera (film)